Алексей Николаевич Степанов:
 Степанов, Алексей Николаевич (1912—1989) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1959).
 Степанов, Алексей Николаевич (1960—2002) — советский футболист, игрок в мини-футбол.
 Степанов, Алексей Николаевич (род. 1976) — украинский скульптор, художник, художник-реставратор, дизайнер.